Richèl Hogenkamp e Valerija Savinych erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Zwevegem Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lenka Wienerová e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Kim Kilsdonk e Nicolette van Uitert 6–4, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

 Erika Sema /  Aurélie Védy (semifinali)
 Ana-Clara Duarte /  Florencia Molinero (quarti di finale)

 Lenka Wienerová /  Maryna Zanevs'ka (campionesse) 
 Tadeja Majerič /  Conny Perrin (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Zwevegem Ladies Open 2011